Ивахново — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на автодороге , в 5 км к юго-востоку от центра города Остров.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 28 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)